Nucinella adamsi är en musselart som först beskrevs av Dall 1898.  Nucinella adamsi ingår i släktet Nucinella och familjen Manzanellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Musslor
adamsi